Дерелии е старото име на:

 село Богдан (област Пловдив) (преименувано през 1934 г.)
 село Горна Росица (преименувано през 1934 г.)

Вижте също 
Голямо Дерелии – старо име на село Голям дол (преименувано през 1906 г.)